Fabris ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Fabris (1792–1865), italienischer Medailleur
 Enrico Fabris (* 1981), italienischer Eisschnellläufer
 Florencia Fabris (1975–2013), argentinische Sopranistin
 Giorgio Fabris (* 1953), italienischer Regisseur
 Giuseppe de Fabris (1790–1860), italienischer Bildhauer
 Laura Fabris, (italienische?) Ingenieurin und Hochschullehrerin
 Lucio Fabris (* 1957), kanadischer Badmintonspieler
 Michele Fabris (1644–1684), ungarischer Bildhauer
 Salvator Fabris (1544–1618), italienischer Fechtmeister